Surface (englisch für „Oberfläche“) steht für:

 Surface (Band), US-amerikanische Band (1983–1994)
 Surface, Form der Zwischenlandung im Flugverkehr, siehe Stopover #Surface
 Surface, ursprünglicher Name von Rise of Kronos, deutsche Metal-Band
 Surface – Unheimliche Tiefe, US-amerikanische Fernsehserie (2005–2006)
 Surface Festival, Musikveranstaltung
 Microsoft Surface, bis 2012 der Name von Microsoft PixelSense, interaktiver Tisch der Firma Microsoft
 Microsoft Surface, Familie von Tablet-PCs der Firma Microsoft (seit 2012)